Babah Jurong (Kuta Baro), een plaats in Indonesië
Babah Jurong (Kembang Tanjong), een plaats in Indonesië
Babah Jurong (Kuta Blang), een plaats in Indonesië
Babah Jurong (Mila), een plaats in Indonesië